Johann Gottfried Olearius ist der Name folgender Personen:

* Johann Gottfried Olearius (Theologe, 1635) (1635–1711), deutscher Theologe und Kirchenlieddichter
 Johann Gottfried Olearius (Theologe, 1641) (1641–1675), deutscher Theologe und Pädagoge